Feuerfest bezeichnet:

 das Feuerfest, ein altiranisches Fest, siehe unter Tschāhār Schanbeh Surī
 die Neufeuerzeremonie der Azteken
 feuerfest, eine Eigenschaft von Werkstoffen, siehe Feuerfester Werkstoff